DKA steht für:
 Deutsches Krankenhaus Adressbuch, Adressverzeichnis für das Gesundheitswesen
 Der Kleine Advokat, Studierendenzeitschrift der Juristenfakultät Leipzig, erstmals erschienen im April 1995
 Deterministischer Kellerautomat, Modell der theoretischen Informatik
 Deutsche Künstler-Agentur Berlin Holding GmbH, Sitz Berlin
 Deutsches Kabarettarchiv hat den Zweck, das kulturelle Erbe des Kabaretts, das sich vor allem als Spielform der Satire präsentiert, zu bewahren und dessen Geschichte bis zur Gegenwart zu dokumentieren
 Deutsches Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum (Nürnberg), das größte Archiv für schriftliche Nachlässe zur Kunst und Kultur im deutschsprachigen Raum
 Diabetische Ketoazidose
 DKA (Rapper), polnischer Rapper
 Donkey Kongs Abenteuer, computeranimierte Serie, die auf den Figuren der Spiele-Serie Donkey Kong basiert.
 Doppelkopfadler, der christlich orthodoxe, griechisch byzantinische doppelköpfige Adler ist das Sinnbild für ausgewogene Dualität, für doppelte Kraft, für doppeltes Sehen
 Dreikönigsaktion, Hilfswerk der Katholischen Jungschar, der Kinderorganisation der Katholischen Kirche Österreichs 
 Dresdner Kühlanlagenbau, ein deutschlandweit aktiver Klimaanlagenbauer mit Hauptsitz in Dresden
 Powiat Kamiennogórski in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

dka steht für:
 Takpa (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

Abkürzung